Emil Johanson kan syfta på:

Emil Johanson (socialdemokrat), riksdagsledamot (1885-1954)
Emil Johanson-Thor, konstnär